Маја Николић може да се односи на:

 Маја Николић, српска певачица
 Маја Николић, српска новинарка и ТВ водитељка
 Маја Николић, српска глумица